Woolworth
Woolworth Building

Pessoas
Frank Winfield Woolworth
Barbara Woolworth Hutton

Desambiguação